Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON Championships 2016 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler im Einzel und vier Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 12. Juni 2016 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Einzel

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 93 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 88 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in London